Llanbadarn Fawr kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Llanbadarn Fawr, Ceredigion, community i Wales, 
 Llanbadarn Fawr, Powys, community i Wales,